SDK est une abréviation qui peut faire référence à :
 , un kit de développement en informatique ;
 Shōwa Denkō, une entreprise japonaise opérant dans la chimie et l'électronique ;
 Coalition démocratique slovaque, ayant existé entre 1997 et 2002 ;
 Corps de volontaires serbes, une unité militaire collaboratrice, formée en Serbie occupée durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Donkey Kong Country (connu sous le nom de Super Donkey Kong au Japon), un jeu de plates-formes.
Samurai Deeper Kyo, un manga shonen écrit par Akimine Kamijō

SDK est un code qui signifie :
 .

Code